Фиссурелла () — род морских брюхоногих моллюсков из семейства Fissurellidae.

Описание 
Раковина симметричная, конусообразная или шапочковидная, с овальным контуром, без завитка, с овальным или кругловатым отверстием на вершине. Перламутровый слой на раковине отсутствует. Нога большая, овальная.

Представители рода населяют преимущественно тёплые моря. Питаются водорослями, соскребая их при помощи радулы с подводных камней.

Виды
Согласно World Register of Marine Species (WoRMS), следующие виды включены в род Fissurella 

 Fissurella afra Quoy & Gaimard, 1834
 Fissurella alabastrites Reeve, 1849
 † Fissurella altior Meyer & Aldrich, 1896
 Fissurella angusta (Gmelin, 1791)
 † Fissurella apicifera Lozouet, 1999 
 Fissurella asperella Sowerby, 1835 Западная Америка
 Fissurella barbadensis (Gmelin, 1791)
 Fissurella barbouri Pérez Farfante, 1943
 Fissurella bravensis F. Salvat, 1967
 Fissurella bridgesii Reeve, 1849
 Fissurella clenchi Pérez Farfante, 1943
 Fissurella coarctata King & Broderip, 1831
 Fissurella costaria Deshayes, 1824
 Fissurella costata Lesson, 1830 SouthЗападная Америка
 Fissurella crassa Lamarck, 1822 Arctic
 Fissurella cumingi Reeve, 1849 Chile
 Fissurella cyathulum Reeve, 1850
 Fissurella decemcostata F. S. Mclean, 1970 Западная Америка
 Fissurella deroyae F. S. Mclean, 1970 Западная Америка
 Fissurella emmanuelae Métivier, 1970
 Fissurella fascicularis Lamarck, 1822
 Fissurella fischeri F. Salvat, 1967
 Fissurella formosa F. Salvat, 1967
 Fissurella gaillardi F. Salvat, 1967
 Fissurella gemmata Menke.,  1847 Западная Америка
 Fissurella hendrickxi Suárez-Mozo & Geiger, 2017
 Fissurella latimarginata Sowerby, 1835 Chile
 Fissurella limbata Sowerby I, 1835 Chile
 Fissurella longifissa Sowerby, 1862
 Fissurella macrotrema Sowerby, 1835 Западная Америка 
 Fissurella maxima Sowerby I, 1835 Западная Америка
 Fissurella mesoatlantica Simone, 2008
 Fissurella microtrema Sowerby, 1835
 Fissurella morrisoni F. S. Mclean, 1970 Западная Америка
 Fissurella mutabilis Sowerby I, 1835
 Fissurella natalensis Krauss, 1848
 Fissurella nigra Lesson, 1831
 Fissurella nigrocincta Carpenter, 1856 Западная Америка
 Fissurella nimbosa (Linnaeus, 1758)
 Fissurella nodosa (Born, 1778)
 Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)
 Fissurella obscura Sowerby I, 1835 Западная Америка
 Fissurella oriens Sowerby I, 1835
 Fissurella peruviana Lamarck, 1822 Юго-восточная часть Тихого океана
 Fissurella peruviana occidens A. A. Gould,  Юго-восточная часть Тихого океана
 Fissurella picta (Gmelin, 1791)
 Fissurella pulchra Sowerby I, 1834
 Fissurella punctata Pérez Farfante, 1943
 Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella radiosa radiosa Lesson, 1831
 Fissurella radiosa tixierae Métivier, 1969
 † Fissurella rixfordi Hertlein, 1928 
 † Fissurella robusta Sowerby III, 1889
 Fissurella rosea (Gmelin, 1791)
 Fissurella rubropicta Pilsbry, 1890 Западная Америка
 Fissurella salvatiana Christiaens, 1982
 Fissurella savignyi Pallary, 1926
 Fissurella schrammii Fischer, 1857
 Fissurella spongiosa Carpenter, 1857 Западная Америка
 † Fissurella stantoni C. L. Powell & Geiger, 2019 
 Fissurella subrostrata Sowerby I, 1835
 Fissurella vaillanti P. Fischer, 1865
 Fissurella verna Gould, 1846
 Fissurella virescens Sowerby I, 1835 Западная Америка
 Fissurella volcano Reeve, 1849

База данных моллюсков Индо-Тихоокеанского региона добавляет в список следующие виды: 
 Fissurella delicata Smith, 1899
 Fissurella excelsa Adams & Reeve, 1850
 Fissurella sibogae Schepman, 1908

Следующие виды также упоминаются Schooner specimen shells. 
 Fissurella gemmulata L. A. Reeve, 1850 Puerto Rico
 Fissurella glaucopsis L. A. Reeve, 1850 Cape Verde
 Fissurella humphreysi L. A. Reeve, 1850 Cape Verde
 Fissurella nodosa crusoe Pérez Farfante, Тринидад

Виды, приведенные с синонимами 

 Fissurella aequalis G.B. Sowerby I, 1835: синоним Lucapinella aequalis (G.B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella affinis Gray in G.B. Sowerby I, 1835: синоним Fissurella peruviana Lamarck, 1822
 Fissurella alba Philippi, 1845: синоним Fissurella oriens G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella alboradiata Turton, 1932: синоним Fissurella mutabilis G. B. Sowerby I, 1835
 Fissurella alta C. B. Adams, 1852: синоним Diodora alta (C. B. Adams, 1852)
 Fissurella alternata Say, 1822: синоним Diodora cayenensis (Lamarck, 1822)
 Fissurella aperta G.B. Sowerby I, 1825: синоним Pupillaea aperta (Sowerby I, 1825)
 Fissurella arcuata G. B. Sowerby II, 1862: синоним Diodora arcuata (G. B. Sowerby II, 1862)
 Fissurella arenicola Rochebrune & Mabille, 1885: синоним Fissurella oriens G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella aspera Rathke, 1833: синоним Diodora aspera (Rathke, 1833)
 Fissurella atrata Reeve, 1850: синоним Fissurella picta (Gmelin, 1791)
 Fissurella australis Philippi, 1845: синоним Fissurella oriens G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella australis Krauss, 1848: синоним Diodora kraussi Herbert & Warén, 1999
 Fissurella bella Reeve, 1849: синоним Fissurella latimarginata G.B. Sowerby I, 1835
 Fissurella biradiata G.B. Sowerby I, 1835: синоним Fissurella latimarginata G.B. Sowerby I, 1835
 Fissurella bombayana G. B. Sowerby II, 1862: синоним Diodora singaporensis (Reeve, 1850)
 Fissurella calyculata G. B. Sowerby I, 1823: синоним Diodora calyculata (G. B. Sowerby I, 1823)
 Fissurella canalifera G. Nevill & H. Nevill, 1869: синоним Lucapinella canalifera (G. Nevill & H. Nevill, 1869)
 Fissurella candida G. B. Sowerby I, 1835: синоним Diodora candida (G. B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella cayenensis Lamarck, 1822: синоним Diodora cayenensis (Lamarck, 1822)
 Fissurella chemnitzii G. B. Sowerby I, 1835: синоним Medusafissurella chemnitzii (G. B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella cheullina Ramirez-Boehme, 1974: синоним Fissurella oriens G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella chilensis G.B. Sowerby I, 1835: синоним Fissurella costata Lesson, 1831
 Fissurella cinnabrina Costa O.G., 1839: синоним Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)
 Fissurella clathrata Reeve, 1849: синоним Diodora clathrata (Reeve, 1849)
 Fissurella clypeiformis G.B. Sowerby I, 1825: синоним Fissurella crassa Lamarck, 1822
 Fissurella clypeus G.B. Sowerby I, 1835: синоним Fissurella peruviana Lamarck, 1822
 Fissurella compressa Thiele, 1930: синоним Amblychilepas compressa (Thiele, 1930)
 Fissurella concatenata Crosse & P. Fischer, 1864: синоним Cosmetalepas concatenata (Crosse & P. Fischer, 1864)
 Fissurella concinna Philippi, 1845: синоним Fissurella maxima G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella corbicula Sowerby, 1862: синоним Diodora corbicula (Sowerby, 1862)
 Fissurella corrugata Costa O.G., 1839: синоним Diodora graeca (Linnaeus, 1758)
 Fissurella cruciata Gould, 1846: синоним Diodora cruciata (Gould, 1846)
 Fissurella cruciata Krauss, 1848: синоним Diodora cruciata (Gould, 1846)
 Fissurella darwinii Reeve, 1849: синоним Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella depressa Lamarck, 1822: синоним Fissurella crassa Lamarck, 1822
 Fissurella digueti Mabille, 1895: синоним Diodora digueti (Mabille, 1895)
 Fissurella doellojuradoi Perez-Farfante, 1952: синоним Fissurella oriens G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella dominicana Costa O.G., 1839: синоним Diodora graeca (Linnaeus, 1758)
 Fissurella dorsata Monterosato, 1878: синоним Diodora dorsata (Monterosato, 1878)
 Fissurella dozei Rochebrune & Mabille, 1885: синоним Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella dubia Reeve, 1849: синоним Amblychilepas dubia (Reeve, 1849)
 Fissurella elevata Dunker, 1846: синоним Diodora elevata (Dunker, 1846)
 Fissurella exquisita Reeve, 1850: синоним Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella flavida Philippi, 1857: синоним Fissurella oriens G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella fluviana Dall, 1889: синоним Diodora fluviana (Dall, 1889)
 Fissurella fontainiana d'Orbigny, 1841: синоним Diodora fontainiana (d'Orbigny, 1841)
 Fissurella foresti F. Salvat, 1967: синоним Fissurella salvatiana Christiaens, 1974
 Fissurella fulvescens G.B. Sowerby I, 1835: синоним Fissurella oriens G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella fumata Reeve, 1850: синоним Diodora cayenensis (Lamarck, 1822)
 Fissurella funiculata Reeve, 1850: синоним Diodora funiculata (Reeve, 1850)
 Fissurella galericulum Reeve, 1850: синоним Fissurella latimarginata G.B. Sowerby I, 1835
 Fissurella gibba Philippi, 1836: синоним Diodora gibberula (Lamarck, 1822)
 Fissurella gibberula Lamarck, 1822: синоним Diodora gibberula (Lamarck, 1822)
 Fissurella graeca (Linnaeus, 1758): синоним Diodora graeca (Linnaeus, 1758)
 Fissurella grandis G.B. Sowerby I, 1835: синоним Fissurella nigra Lesson, 1831
 Fissurella granifera Pease, 1861: синоним Diodora granifera (Pease, 1861)
 Fissurella grisea Reeve, 1849: синоним Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella hedeia Rochebrune & Mabille, 1885: синоним Fissurella oriens G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella henseli Martens, 1900: синоним Lucapinella henseli (Martens, 1900)
 Fissurella hiantula Lamarck, 1822: синоним Dendrofissurella scutellum hiantula (Lamarck, 1822)
 Fissurella hondurasensis Reeve, 1849: синоним Fissurella maxima G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella huttoni Suter, 1906: синоним Fissurella rosea (Gmelin, 1791)
 Fissurella inaequalis G. B. Sowerby I, 1835: синоним Diodora inaequalis (G. B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella incarnata Krauss, 1848: синоним Dendrofissurella scutellum hiantula (Lamarck, 1822)
 Fissurella incii Reeve, 1850: синоним Diodora lineata (G.B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella indistincta Turton, 1932: синоним Fissurella natalensis Krauss, 1848
 Fissurella indusica Reeve, 1850: синоним Diodora funiculata (Reeve, 1850)
 Fissurella italica Defrance, 1820: синоним Diodora italica (Defrance, 1820)
 Fissurella javanicensis Lamarck, 1822: синоним Amblychilepas javanicensis (Lamarck, 1822)
 Fissurella jukesii Reeve, 1850: синоним Diodora jukesii (Reeve, 1850)
 Fissurella lanceolata Sowerby, 1862: синоним Diodora corbicula (Sowerby, 1862)
 Fissurella larva Reeve, 1850: синоним Diodora cayenensis (Lamarck, 1822)
 Fissurella lata G.B. Sowerby I, 1835: синоним Fissurella picta (Gmelin, 1791)
 Fissurella lentiginosa Reeve, 1850: синоним Diodora lentiginosa (Reeve, 1850)
 Fissurella lilacina Costa O.G., 1839: синоним Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)
 Fissurella lima G.B Sowerby II, 1862: синоним Diodora lima (G.B. Sowerby II, 1862)
 Fissurella lineata G.B. Sowerby I, 1835: синоним Diodora lineata (G.B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella mamillata Risso, 1826: синоним Diodora graeca (Linnaeus, 1758)
 Fissurella mediterranea Gray J.E. in Sowerby G.B. I, 1835: синоним Diodora italica (Defrance, 1820)
 Fissurella melvilli G. B. Sowerby III, 1882: синоним Medusafissurella melvilli (G. B. Sowerby III, 1882)
 Fissurella menkeana Dunker, 1846: синоним Diodora menkeana (Dunker, 1846)
 Fissurella mexicana G.B. Sowerby I, 1835: синоним Fissurella oriens G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella miranda de Gregorio, 1885: синоним Diodora graeca (Linnaeus, 1758)
 Fissurella miriga de Gregorio, 1885: синоним Diodora dorsata (Monterosato, 1878)
 Fissurella mondelloensis de Gregorio, 1885: синоним Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)
 Fissurella muricata Reeve, 1850: синоним Fissurella picta (Gmelin, 1791)
 Fissurella navicula Turton, 1932: синоним Fissurella mutabilis G. B. Sowerby I, 1835
 Fissurella navidensis Ramirez-Boehme, 1974: синоним Fissurella picta (Gmelin, 1791)
 Fissurella neglecta Deshayes, 1830: синоним Diodora italica (Defrance, 1820)
 Fissurella nigra Philippi, 1845: синоним Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella nigriadiata Reeve, 1850: синоним Diodora ruppellii (G. B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella nigrita G. B. Sowerby I, 1835: синоним Amblychilepas nigrita (G. B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella oblonga Ramirez-Boehme, 1974: синоним Fissurella oriens G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella oblonga Menke, 1843: синоним Amblychilepas oblonga (Menke, 1843)
 Fissurella occidens Gould, 1846: синоним Fissurella peruviana Lamarck, 1822
 Fissurella occitanica Récluz, 1843: синоним Diodora graeca (Linnaeus, 1758)
 Fissurella octagona Reeve, 1850: синоним Diodora octagona (Reeve, 1850)
 Fissurella omicron Crosse & P. Fischer, 1864: синоним Amblychilepas omicron (Crosse & P. Fischer, 1864)
 Fissurella panamensis G. B. Sowerby I, 1835: синоним Diodora panamensis (G. B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella papudana Ramirez-Boehme, 1974: синоним Fissurella peruviana Lamarck, 1822
 Fissurella parviforata Sowerby III, 1889: синоним Diodora parviforata (Sowerby III, 1889)
 Fissurella philippiana Reeve, 1850: синоним Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella philippiana Dunker, 1846: синоним Diodora philippiana (Dunker, 1846)
 Fissurella philippii Hupé, 1854: синоним Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella philippii Requien, 1848: синоним Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)
 Fissurella pica G. B. Sowerby I, 1835: синоним Diodora pica (G. B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella pileopsoides Reeve, 1850: синоним Diodora pileopsoides (Reeve, 1850)
 Fissurella pluridenta Mabille, 1895: синоним Diodora inaequalis (G. B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella polygona G.B. Sowerby II, 1862: синоним Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella producta Monterosato, 1880: синоним Diodora producta (Monterosato, 1880)
 Fissurella punctatissima Pilsbry, 1890: синоним Fissurella latimarginata G.B. Sowerby I, 1835
 Fissurella quadriradiata Reeve, 1850: синоним Diodora quadriradiata (Reeve, 1850)
 Fissurella radiola Deshayes, 1830: синоним Fissurella picta (Gmelin, 1791)
 Fissurella recurvata Costa O.G., 1839: синоним Diodora graeca (Linnaeus, 1758)
 Fissurella reticulata (Da Costa, 1778): синоним Diodora graeca (Linnaeus, 1758)
 Fissurella reticulata Liénard, 1877: синоним Diodora ruppellii (G. B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella rota Reeve, 1850: синоним Fissurella mutabilis G. B. Sowerby I, 1835
 Fissurella rubiginosa Hutton, 1873: синоним Radiacmea inconspicua (Gray, 1843)
 Fissurella rudis Deshayes, 1830: синоним Fissurella costata Lesson, 1831
 Fissurella ruppelli G.B. Sowerby I, 1835: синоним Diodora rueppellii (G.B. Sowerby I, 1835)
 Fissurella sagittata Reeve, 1849: синоним Fissurella mutabilis G. B. Sowerby I, 1835
 Fissurella saharica Locard, 1897: синоним Diodora dorsata (Monterosato, 1878)
 Fissurella salebrosa Reeve, 1850: синоним Medusafissurella salebrosa (Reeve, 1850)
 Fissurella sayi Dall, 1889: синоним Diodora sayi (Dall, 1889)
 Fissurella sculpturata Turton, 1932: синоним Diodora levicostata (E. A. Smith, 1914)
 Fissurella scutellum Gray in G. B. Sowerby, 1835: синоним Amblychilepas javanicensis (Lamarck, 1822)
 Fissurella similis Sowerby, 1862: синоним Diodora jukesii (Reeve, 1850)
 Fissurella singaporensis Reeve, 1850: синоним Diodora singaporensis (Reeve, 1850)
 Fissurella solida Philippi, 1845: синоним Fissurella maxima G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella squamosa Hutton, 1873: синоним Fissurella rosea (Gmelin, 1791)
 Fissurella stellata Reeve, 1850: синоним Fissurella cumingi Reeve, 1849
 Fissurella subrotunda Deshayes, 1830: синоним Fissurella peruviana Lamarck, 1822
 Fissurella tanneri A. E. Verrill, 1882: синоним Diodora tanneri (A. E. Verrill, 1882)
 Fissurella tarnieri [sic]: синоним Fissurella tanneri A. E. Verrill, 1882: синоним Diodora tanneri (A. E. Verrill, 1882)
 Fissurella tasmaniensis Bonnet, 1864: синоним Amblychilepas javanicensis (Lamarck, 1822)
 Fissurella tenuistriata Sowerby, 1862: синоним Diodora singaporensis (Reeve, 1850)
 Fissurella ticaonica Reeve, 1850: синоним Diodora ticaonica (Reeve, 1850)
 Fissurella tixierae Métivier, 1969: синоним Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella townsendi Melvill, 1897: синоним Diodora singaporensis (Reeve, 1850)
 Fissurella trapezina G. B. Sowerby I, 1835: синоним Amblychilepas javanicensis (Lamarck, 1822)
 Fissurella variegata G.B. Sowerby II, 1862: синоним Diodora variegata (G. B. Sowerby II, 1862)
 Fissurella viminea Reeve, 1850: синоним Diodora cayenensis (Lamarck, 1822)
 Fissurella violacea Rathke, 1833: синоним Fissurella nigra Lesson, 1831
 Fissurella viridis Costa O.G., 1839: синоним Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)
 Fissurella vitoensis de Gregorio, 1885: синоним Diodora italica (Defrance, 1820)

Примечания

Ссылки 
 

Vetigastropoda
Роды моллюсков